Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Dalian Women’s Tennis Open 2016 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die am 4. und 5. September 2016 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2016
Tennisturnier in Dalian